ILR steht als Abkürzung für:
 implantierbarer Ereignisrecorder (von implantable loop recorder)
 Institut für Landwirtschaftsrecht, Forschungsinstitut der Georg-August-Universität Göttingen
 Institut für Luft- und Raumfahrt der Technischen Universität Berlin
 Interlaced Light Recording, Aufnahmeverfahren bei Stop-Motion-Filmen
 Internationaler Lutherischer Rat, Bund konfessionell lutherischer Kirchen
 Iterativ lernende Regelung, Verfahren zur Optimierung zyklischer Prozesse

Abkürzung